Tacca peut faire référence à :

Biologie 
Tacca, un genre de plantes de la famille des Taccaceae,
Tacca chantrieri ou la fleur chauve-souris,
Tacca integrifolia ou plante chauve-souris blanche

Patronymes 

Ferdinando Tacca (1619 – 1686), un sculpteur italien baroque de l'école florentine, fils de Pietro Tacca,
Pierre Tacca (ou Giuseppe Tacca) (1917 - 1984), un ancien coureur cycliste français d'origine italienne,
Pietro Tacca (1577 - 1640), un sculpteur italien de l'école florentine.

Entreprises 

Tacca Musique, une entreprise québécoise

Voir aussi